Název Vratišov má více sídel:
 Vratišov (Mezná), část obce Mezná v okrese Pelhřimov
 Vratišov (Nadějkov), část obce Nadějkov v okrese Tábor

Externí odkazy